НПП «Салют» АО (полное наименование — Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют») — советская и российская компания, выпускает корабельные радары. Штаб-квартира компании расположена в Москве. Предприятие входит в концерн «Моринформсистема-Агат».

История 
«Салют» начал выпуск первых в СССР корабельных радаров в Великую Отечественную войну

Самостоятельная разработка началась в 1950-е годы со станций дальнего обнаружения для надводных кораблей («Кактус», «Киль», MP-500 «Кливер»). 1960-е годы были отмечены разработкой и производством первой в СССР станции с электронным управлением лучом (по углу места — трёхкоординатной станцией МР-600 «Восход». В 1970-е годы были разработаны новаторские многодиапазонные РЛС — двухканальная «Фрегат» и трёхканальная «Флаг», применённые на крейсерах, больших противолодочных кораблях и эсминцах.

В конце XX — начале XXI века работы велись над помехозащищёнными вариантами «Фрегата», системой обнаружения и целеуказания «Пойма» и станцией дальнего обнаружения «Подберёзовик», общий выпуск составил более 1500 станций, в том числе на экспорт в Индию и Китай.

С 2022 года из-за вторжения России на Украину, предприятие находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Канады, Японии и ряда других стран.

Руководство завода 
 С 1942 по 1945 — Владимирский Сергей Михайлович  (1908 — †1989)
С 1946 по 1949 — Иванов Сергей Михайлович
С 1949 по 1959 — Сомхиян Рубен Григорьевич (1902 — †1959)
С 1959 по 1962 — Черкасов Григорий Фёдорович
С 1962 по 1969 — Дуганов Иван Иванович
С 1970 по 1976 — Панченко Марат Фёдорович
С 1976 по 2002 — Олеванов Виктор Павлович (1928 — †2019)
С 2004 по 2010 — Панин, Виктор Александрович (1945 — †2010)
 С 2010 по 2018 — Бекишев, Анатолий Тимофеевич (1952 — †2018)
С 2018 по 2022 — Смоляков Анатолий Андреевич (род. 1951)
 С 2022 года — Чабанов Евгений Васильевич

Продукция 
Радиолокационные станции настоящего времени:

Примечания

Литература 
 «Флагман корабельной радиолокации». Ред. Анатолий Тимофеевич Бекишев. , издательский дом «Оружие и технологии», 2012, 152 стр.
 Игорь Обухов. Основатель корабельной радиолокации // Военно-промышленный курьер. 20.02.2013.

Ссылки 
 
 
 ОАО "Научно-производственное предприятие «Салют» на сайте концерна «Моринформсистема-Агат».

Салют
Салют
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину